Санитарно-эпидемиологическая служба
 
 Синий экран смерти
 Соса Электро Система
 Солнечная электростанция
 Система электроснабжения
 Советский энциклопедический словарь
 Справочный энциклопедический словарь Крайя
 Судовая электростанция

См. также 
 Сес